Królewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Królewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Królewo, village de la voïvodie de Poméranie
 Królewo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Królewo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie